Riopardensi – abitanti di Ribas do Rio Pardo
Riopardensi – abitanti di Rio Pardo de Minas
Riopardensi – abitanti di Rio Pardo
Riopardensi – abitanti di São José do Rio Pardo